James Bond, personnage de fiction créé par Ian Fleming, agent secret britannique ;
 Une série d'ouvrages littéraires mettant en scène le personnage ;
 Une série de films adaptés de ces mêmes œuvres littéraires, ou mettant simplement en scène le personnage ;
 James Bond 007,  un jeu de rôle adapté des romans et des films.
James Bond (1900-1989), ornithologue américain.